Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Kitty Hawk, d'après la ville du même nom :
 l', un cargo et transport d'avions qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un porte-avions navire de tête de sa classe en service de 1961 à 2009.

Kitty Hawk